Sport Club Municipal Craiova, denumită în mod obișnuit S.C.M. Craiova, este o echipă românească de handbal feminin din Craiova care joacă în Liga Națională, primul eșalon competițional al handbalului feminin românesc.
Înființat în urma Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Craiova nr. 420 din 31.10.2006 Sport Club Municipal Craiova are în structură și o secție de handbal, în cadrul căreia din februarie 2007 s-a demarat formarea echipei de handbal feminin a clubului. Echipa a evoluat în Divizia A și în sezonul 2009/10 a promovat în Liga Națională.

S.C.M. Craiova își desfășoară meciurile de pe teren propriu în Sala Polivalentă, una din cele mai noi și mai mari arene sportive din România. Sala are o capacitate de 4.215 de locuri. Până la terminarea construcției Sălii Polivalente, în noiembrie 2012, S.C.M. Craiova a jucat meciurile de acasă în Sala Sporturilor din Filiași, cu o capacitate de 250 de locuri.

S.C.M. Craiova a câștigat Cupa EHF ediția 2018.

Palmares 
Cupa Cupelor:
Optimi: 2016
Cupa EHF:
 Câștigătoare: 2018
Liga Națională:
 Locul 2: 2018
Cupa României:
 Finalistă: 2017
 Medalie de bronz: 2015
Semifinalistă: 2014
Supercupa României:
 Finalistă: 2017

Meciuri europene 
Conform Federației Europene de Handbal:

{| class="wikitable" style="text-align: left;"
! Sezon
! Competiție
! Fază
! Club
! Tur
! Retur
! Total
|-
|colspan=7 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=2|2015-16
|rowspan=2|Cupa Cupelor
| Turul 3
| Radnički Kragujevac
|align=center|28-22
|align=center|28-24
| align=center|56–46
|-
| Optimi
| RK Krim Mercator
|align=center|30-29
|align=center|23-27
| align=center|53–56
|-
|colspan=7 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=7|2017-18
|rowspan=7|Cupa EHF Câștigătoare
| Turul 3
| DVSC-TVP
|align=center|24-19
|align=center|24-26
| align=center|48–45
|-
| rowspan=3| Faza grupelor(Grupa A)
| Brest Bretagne Handball
|align=center|22–25
|align=center|16–15
| align=center rowspan=3| 
|-
| Randers HK
|align=center|23–17
|align=center|29–25
|-
| Kuban
|align=center|26–28
|align=center|30–24
|-
| Sferturi de finală
| HC Lada
|align=center|23-25
|align=center|26-23
| align=center|49–48
|-
| Semifinale
| Kastamonu
|align=center|23-22
|align=center|18-18
| align=center|41–40
|-
| Finala
| Vipers Kristiansand
|align=center|22-26
|align=center|30-25
| align=center|52–51
|-
|colspan=7 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=2|2018-19
|rowspan=2|Liga Campionilor
| Turneul de calificare (Grupa 2) / SF
| ŽORK Jagodina
| align=center colspan=3|31-18
|-
| Turneul de calificare (Grupa 2) / F
| HC Podravka Vegeta
| align=center colspan=3|21-22  Cupa EHF
|-
|rowspan=4|2018-19
|rowspan=4|Cupa EHF
| Turul 3
| Borussia Dortmund
|align=center|19-17
|align=center|19-18
| align=center|38–35
|-
| rowspan=3| Faza grupelor(Grupa D)| Nykøbing Falster Håndboldklub
|align=center|18-12
|align=center|20-20
| align=center rowspan=3| 
|-
| Super Amara Bera Bera
|align=center|21-32
|align=center|26-23
|-
| HC Podravka Vegeta
|align=center|23-26
|align=center|18-23
|-
|colspan=7 style="text-align: center;" bgcolor=white|
|-
|rowspan=2|2019-20
|rowspan=2|Cupa EHF
| Turul 1
| Jomi Salerno
|align=center|30-21
|align=center|29-17
| align=center|59–38
|-
| Turul 2
| Tertnes Bergen
|align=center|26-24
|align=center|20-33
| align=center|46–57
|}

 Sezoane recente Conform Federației Române de Handbal și Federației Europene de Handbal:Până în sezonul 1996-1997 primul eșalon al handbalului românesc s-a numit Divizia A (DA) iar al doilea eșalon s-a numit Divizia B (DB). Din sezonul 1997-1998 primul eșalon al handbalului românesc s-a numit Liga Națională (LN) iar al doilea eșalon s-a numit Divizia A (DA).Cupa României s-a desfășurat începând cu sezonul 1977-1978. În sezoanele 1990-1991, 1999-2000, 2000-2001, 2004-2005, 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 și 2011-2012 nu a fost organizată.Supercupa României s-a desfășurat începând cu sezonul 2006-2007. În sezoanele 2007-2008, 2008-2009, 2009-2010 și 2011-2012 nu a fost organizată.<div id="1">✳ Sezonul 2019-2020 al Ligii Naționale s-a încheiat, din cauza pandemiei de coronaviroză cauzată de noul coronavirus 2019-nCoV (SARS-CoV-2), fără a se mai disputa ultimele șapte etape, XX–XXVI, cu rămânerea în vigoare a clasamentului valabil la data de 11 martie 2020, când s-a desfășurat ultimul meci, fără introducerea unor criterii finale de departajare, fără a retrograda nici o echipă și fără a se acorda titlul și medalii.

 Lotul de jucătoare 2022/2023 Conform paginii oficiale a clubului SCM Craiova:Portari
 1  Anastasija Babović 
 12  Bianca Curmenț
 16  Diana Șușnea
 24  Helena Sousa
Extreme
Extreme stânga
 4  Samira Rocha
 5  Alina Grigorie
 13  Dijana Mugoša 
Extreme dreapta
 10  Patricia Ghețu
 33   Katarina Krpež Šlezak
Pivoți
 6  Carmen Șelaru
 7  Ruth João
 35  Ștefania Jipa
 37  Hristina Resetar
 78  Ana Maria Mincu

Linia de 9m
Intermediari stânga
 17  Alexandra Andrei
 26  Nicoleta Tudorică
 89  Cristina Zamfir-Burcea  
Centri
 8  Valentina Ion 
 9  Ana Paula Belo
 11  Ana Maria Țicu 
 19  Denisa Vâlcan
 39  Melanie Bak 
Intermediari dreapta
 3  Adina Cace

 Banca tehnică 

 Conducerea administrativă 

 Marcatoare în competițiile europene Conform Federației Europene de Handbal:''

Clasamentul pe sezoane al marcatoarelor în competițiile europene

Clasamentul general al marcatoarelor în competițiile europene

Marcatoare în competițiile naționale

Cele mai bune marcatoare în Liga Națională

Cele mai bune marcatoare în Cupa României

Cele mai bune marcatoare în Supercupa României

Foste jucătoare notabile 

  Victorina Bora
  Carmen Amariei
  Roxana Han
  Valentina Ardean-Elisei
  Ildiko Barbu
  Ionica Munteanu
   Florentina Stanciu
  Mihaela Tivadar
  Daniela Băbeanu
  Cătălina Cioaric
  Nicoleta Dincă
   Iulia Dumanska
  Cristina Florica
  Andreea Ianăși
  Andreea Rotaru
  Ana Maria Tănasie
  Timea Tătar
  Aneta Udriștioiu

  Patricia Vizitiu
  Mădălina Zamfirescu
  Ana Maria Savu
  Andreea Adespii
  Iaroslava Burlacenko
  Iulia Snopova
  Ane Eidem
  Laurisa Landre
  Željka Nikolić
  Jelena Trifunović
  Jelena Živković
  Bobana Klikovac
  Mariana Costa
  Deonise Fachinello
  Elena Gjeorgjievska
  Andrea Šerić
  Ekaterina Djukeva
  Hege Løken

Foști antrenori notabili 
  Simona Gogîrlă
  Aurelian Roșca
  Carmen Amariei
  Victorina Bora
  Gheorghe Sbora

Note

Legături externe 
 Pagina oficială a clubului SCM Craiova
 Pagina de Facebook a clubului SCM Craiova

Cluburi românești de handbal
Handbal în Craiova